

Geografia 
 Vík í Mýrdal – località islandese nella regione di Suðurland

Persone 
 Alva Myrdal – politica e scrittrice svedese, Premio Nobel per la pace 1982
 Jan Myrdal –  scrittore, regista e attivista svedese
 Gunnar Myrdal – economista e politico svedese, Premio Nobel per l'economia 1974

Trasporti 
 Stazione di Myrdal – stazione norvegese della Flåmsbana